Veszprém, une ville de Hongrie.
 Veszprém, un comitat de l’ouest de la Hongrie.
 Veszprém, un ancien comitat de Hongrie.

Homonymie de toponyme